Amaethon, na mitologia celta galesa é o filho de Dôn. Seu nome provém do gaulês « Ambactos » que significa servo, no galês tem o sentido de agricultor, o que faz dele um deus agrário.

Elementos mitológicos 
Ele tem uma irmã Arianrhod e quatro irmãos: Gwydion a quem ensina a magia segundo as tríades galesas, Hyveidd, Gofannon e Gilfaethwy. No Kat Godeu (O combate dos arbustos), poema falsamente atribuído à Taliesin, mas em realidade mais tardio, Amaethon rouba um cão, um pássaro (vanneau) e um corço à Arawn, o rei de Annwvyn, o que provoca uma guerra. Gwydion usa de sua magia para transformar as árvores em guerreiros e assegurar a vitória dos filhos de Don. Aparece também no conto Kulhwch e Olwen onde ele é o único capaz de de aplanar um matagal, de suspender as raízes do terreno, de trabalhar o campo e de o semear. Este feito permite a Kulhwch obter a mão de Olwen.

Bibliografia 
 Anonyme, Les Quatre branches du Mabinogi, traduit du gallois, présenté et annoté par Pierre-Yves Lambert, Gallimard « L’aube des peuple », Paris, 1993, 

Deidades célticas
Mitologia gaélica